Heist steht für:

 Heist, Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 ein Stadtteil der Gemeinde Knokke-Heist in der Provinz West-Flandern, Belgien
 Heist-Movie, ein Filmgenre
 Heist – Der letzte Coup, kanadisch-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001
 Originaltitel einer US-amerikanischen Fernsehserie aus dem Jahr 2006, siehe Der Diamanten-Job
 Originaltitel des US-amerikanischen Films Bus 657 aus dem Jahr 2015

Heist ist der Familienname von: 
 Hans-Joachim Heist (* 1949), deutscher Schauspieler und Komiker

Heist. ist das Autorenkürzel von:
 Lorenz Heister (1683–1758), deutscher Botaniker und Arzt